Mülheim kan syfta på:

 Mülheim (stadsdelsområde) – ett stadsdelsområde i Köln, Tyskland
 Mülheim an der Mosel – en kommun i Landkreis Bernkastel-Wittlich i Rheinland-Pfalz, Tyskland
 Mülheim an der Ruhr – en kreisfri stad i förbundslandet Nordrhein-Westfalen, Tyskland
 Mülheim-Kärlich – en stad i Landkreis Mayen-Koblenz i förbundslandet Rheinland-Pfalz, Tyskland